Tadžima, v anglickém přepisu Tajima, japonsky 田島 může být:

místo
 provincie Tadžima – bývalá japonská provincie

japonské příjmení
 Aika Tadžima (* 1998) – japonská sportovní lezkyně
 Nabi Tadžima (1900–2018) – japonská žena, v roce 2017 nejstarší člověk světa
 Naoto Tadžima (1912–1990) – japonský atlet, trojskokan, olympionik

Japonská příjmení